Кайлер Коул Мюррей (, 7 августа 1997, Бедфорд, Техас) — профессиональный американский футболист, квотербек. На студенческом уровне играл за команды Техасского университета A&M и университета Оклахомы. Обладатель Приза Хайсмана 2018 года. 

В 2019 году выбран на драфте НФЛ под общим первым номером. Первый в истории игрок, задрафтованный в первом раунде в НФЛ и МЛБ. Выступает в составе клуба «Аризона Кардиналс». По итогам сезона 2019 года был признан Новичком года в нападении в НФЛ.

Биография

Ранние годы 
Кайлер Мюррей родился 7 августа 1997 года в Бедфорде, штат Техас. Его отец Кевин играл в футбол за команду Техасского университета A&M, дважды в её составе становился победителем турнира Юго-Западной конференции. Позднее он начал тренировать квотербеков, в частности, работал с Брайсом Петти. Кайлер продолжил династию и играл квотербеком в команде школы Аллена, в составе которой три раза подряд становился победителем чемпионата штата. В 2014 году Кайлер получил престижную награду лучшему спортсмену-школьнику в стране, вручаемую компанией Gatorade. За всё время своих выступлений за школьную команду Мюррей не проиграл ни одного матча, набрав 10 388 пасовых ярдов и сделав 117 тачдаунов. Оба этих показателя на момент выпуска были в числе десяти лучших за всё время существования школьного футбола в Техасе. В 2015 году бейсбольный аналитик сайта ESPN Кит Лоу поставил его на 32 место среди перспективных молодых игроков, но Мюррей отказался от выставления своей кандидатуры на драфт Главной лиги бейсбола.

Любительская карьера 
В феврале 2015 года Мюррей поступил в Техасский университет A&M, во время учёбы в котором планировал совмещать игру в футбол и бейсбол. За позицию стартового квотербека он конкурировал с Кайлом Алленом, оба игрока были недовольны количеством игрового времени и после завершения сезона сменили место учёбы. Кайлер в основном составе начал только три матча, набрав за сезон 686 ярдов с пятью тачдаунами и семью перехватами. Он перевёлся в Оклахомский университет и, согласно правилам NCAA, был вынужден полностью пропустить сезон 2016 года: игрокам, сменившим место учёбы, в течение года разрешаются только тренировки с командой.

Сезон 2017 года Кайлер провёл в качестве дублёра Бейкера Мэйфилда. В играх чемпионата он набрал всего 359 ярдов пасом и 142 на выносе. После ухода Мэйфилда в НФЛ в 2018 году, Мюррей выиграл борьбу за место в составе у Остина Кендалла и стал стартовым квотербеком «Оклахомы Сунерс». Также он продолжал успешную бейсбольную карьеру. Играя центральным аутфилдером, Мюррей в 2018 году провёл 51 матч, отбивал с показателем 29,6 %, выбил десять хоум-ранов и десять раз украл базу. Летом на драфте Главной лиги бейсбола он был выбран клубом «Окленд Атлетикс» под общим девятым номером. Кайлер подписал с командой контракт, получив бонус в размере 4,66 млн долларов. На его дальнейшие планы повлиял удачный футбольный сезон, в играх которого Мюррей набрал 4 361 ярд пасом с 42 тачдаунами, привёл свою команду к победе в конференции Big-12 и выходу в плей-офф, и получил Приз Хайсмана. В январе 2019 года он объявил о намерении выставить свою кандидатуру на драфт НФЛ, а в феврале подтвердил желание в дальнейшем сосредоточиться на футболе и вернул «Атлетикс» полученный при подписании контракта бонус. После этого «Окленд» предложил игроку дополнительные 14 млн долларов, но он отказался от них.

Статистика выступлений в чемпионате NCAA

Профессиональная карьера 
Перед драфтом высказывались сомнения в его возможности играть в футбол на высоком уровне, связанные с низким ростом игрока. В некоторой степени они развеялись во время показательных тренировок, по ходу которых выяснилось, что Мюррей имеет такой же рост как и победитель Супербоула и самый высокооплачиваемый на тот момент игрок лиги Расселл Уилсон. Среди команд, проявлявших к нему интерес, называли «Окленд Рэйдерс» и «Нью-Йорк Джайентс». Главным фаворитом в борьбе за игрока была «Аризона Кардиналс», главным тренером которой был назначен Клифф Кингсберри, ранее сыгравший важную роль в поступлении Кайлера в Техасский университет A&M.

Издание Pro Football Focus оценивало Мюррея как лучшего молодого игрока, ставя его выше других выходящих на драфт квотербеков: Уилла Грира, Дрю Лока, Дуйэна Хаскинса и Дэниела Джонса. Отмечалась его эффективность при бросках любой сложности, хладнокровие, подвижность и атлетизм, которые позволяют играть под давлением соперника. Обозреватель сайта Bleacher Report Мэтт Миллер сравнивал Кайлера с Майклом Виком, прогнозируя ему выбор с первого по пятнадцатый номер. Сильными сторонами игрока он называл высокую скорость движения и броска, точность и способность бросать передачи в узкие свободные зоны, хороший длинный пас  и возможность набирать ярды за счёт самостоятельного продвижения по полю. К минусам относились небольшой опыт игры стартовым квотербеком, небольшие габариты и не лучшее умение маскировать свои намерения от защитников.

Двадцать пятого апреля 2019 года на драфте НФЛ под общим первым номером Мюррей был выбран клубом «Аризона Кардиналс». Он стал первым в истории спортсменом, который был выбран в первых раундах драфта в НФЛ и МЛБ. В мае он подписал с клубом четырёхлетний контракт с возможностью для клуба продлить его на пятый сезон. Общая сумма соглашения составила около 35 млн долларов, в том числе подписной бонус в размере более 23 млн долларов.

Аризона Кардиналс 
В сезоне 2019 года Мюррей выходил в стартовом составе во всех шестнадцати матчах команды в регулярном чемпионате. Он стал первым с 1954 года квотербеком-новичком, начавшим сезон в основном составе. В играх чемпионата он набрал 3 722 ярда пасом и сделал 20 тачдаунов при 12 перехватах. Он также установил рекорд для новичков лиги, сделав 211 попыток паса подряд без перехватов. Кайлер установил ряд рекордов для новичков «Кардиналс»: по числу побед, пасовых ярдов, тачдаунов, попыток паса и завершённых пасов. Набрав на выносе 544 ярда, он побил рекорд команды для квотербеков, установленный Чарли Триппи в 1951 году, и стал вторым после Кэма Ньютона новичком НФЛ, в одном сезоне набравшим более 3 000 ярдов пасом и 500 ярдов выносом. По итогам года Мюррея признали Новичком года в нападении. В борьбе за приз он опередил раннинбека «Окленд Рэйдерс» Джоша Джейкобса. Также он был включён в символическую сборную сезона по версии Ассоциации футбольных журналистов Америки. Издание Clutch Points дополнительно отметило, что Кайлер играл в Западном дивизионе НФК, отличающемся высоким уровнем конкуренции.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA на sports-reference.com
 Статистика выступлений в НФЛ на sports-reference.com

Игроки в американский футбол США
Игроки «Аризона Кардиналс»